Il singolare del torneo di tennis Carolinas International Tennis 1975, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitore Raúl Ramírez che ha battuto in finale Roscoe Tanner 3-6, 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 Rod Laver (semifinali)
 Roscoe Tanner (finale)
 Raúl Ramírez (Campione)
 Allan Stone (secondo turno)

 Brian Gottfried (quarti di finale)
 Jeff Borowiak (primo turno)
 Jaime Fillol (quarti di finale)
 Assente

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Carolinas International Tennis 1975